Cabernet Franc, blauw druivenras dat wordt geteeld in de Bordeauxstreek
 Cabernet Sauvignon, blauw druivenras dat wordt geteeld in de Bordeauxstreek
 Cabernet Cortis, blauw druivenras uit Duitsland
 Cabernet Cubin, blauw druivenras uit Duitsland
 Cabernet Dorio, blauw druivenras uit Duitsland
 Cabernet Dorsa, blauw druivenras uit Duitsland
 Cabernet Mitos, blauw druivenras uit Duitsland
 Cabernet Pfeffer, blauw druivenras uit Californië
 Ruby Cabernet, blauw druivenras uit Zuid-Afrika
 Cabernet Jura, blauw druivenras uit Zwitserland